Afrodosiac
Afrodisiac, Fela Kuti nigériai zenész albuma
Afrodisiac, Brandy amerikai énekesnő albuma
Afrodisiac, dal Brandy amerikai énekesnő azonos című albumán
Aphrodisiac
 Aphrodisiac, Eleftheria Eleftheriou dala a 2012-es Eurovíziós dalfesztiválon
Lásd még
 Afrodiziákum (aphrodisiacum): vágyfokozó gyógyszer, vegyszer